Vestfold steht für:
 Vestfold, ehemalige Provinz in Norwegen

Sonstiges:
 Vestfoldberge, antarktische Oase an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Vestfold Island, Insel vor Südgeorgien, Südatlantik